Филипповское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Филипповское сельское поселение — входит в Киржачский район, Владимирская область
 Филипповское сельское поселение — входит в Кирово-Чепецкий район, Кировская область
 Филипповское сельское поселение — входит в Ордынский район, Новосибирская область
 Филипповское сельское поселение — входит в Кунгурский район, Пермский край

См. также 
 Филипповское муниципальное образование